San Giuseppe har flere betydninger:

 San Giuseppe Jato, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 San Giuseppe Vesuviano, en italiensk by og kommune i regionen Campania